Плющи́ны — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Входит в состав Холоднянского сельского поселения.

Этимология 
Название села произошло по всей видимости от устаревшего названия сосульки — плющина.

История 
В июле 1943 года в районе села шли ожесточённые бои. Здесь занимала оборону 28-я гвардейская стрелковая дивизия.

География 
Расположено в северо-западной части области, в 20 км к востоку от Прохоровки, в 11 км западнее автодороги  Короча — Горшечное.

Население

Экономика 
Начальная школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района